Wechsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Wechsberg (1873–1929), österreichischer Internist 
 Joseph Wechsberg (1907–1983), österreichischer Erzähler, Essayist und Journalist

Siehe auch:
 Weichsberg